Список губернаторов Уфимской губернии.

Примечания

Литература 

 Л. Габдрафикова. Первые лица городского самоуправления // Бельские просторы. — 2007. — № 7.

Ссылки 

 Губернаторы Уфимской губернии на сайте студии документальных фильмов «Уфимский трактъ»

Уфимская губерния
Информационные списки по алфавиту